BAFM steht für:
 Die Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation, siehe Familienmediation
 Die Bundesanstalt für Milchforschung

BAFM